Příjmení Táborský nese více různých osob:

 Blanka Táborská (* 1955) – česká zpěvačka
 Danuše Táborská (1928–2020) – česká anestezioložka
 Eduard Táborský (1910–1996) – český diplomat
 František Táborský (rozcestník) – více osob
 Ivo Táborský (* 1985) – český fotbalista
 Jan Táborský (rozcestník) – více osob
 Jiřina Táborská (1926–2004) – literární historička a teoretička
 Josef Táborský (* 1951) – český politik, senátor ČSSD
 Martin Táborský (* 1974) – český hokejový obránce
 Miloš Táborský (* 1962) –  český kardiolog
 Miroslav Táborský (* 1959) – český herec
 Pavel Táborský (* 1968) – český hokejový obránce 
 Rudolf Táborský (1923–??) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Václav Táborský – kanadský filmař českého původu
 Vladimír Táborský (* 1944) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Zdeněk Táborský - český geolog, autor populárně naučných knih pro mládež

 podobné názvy
Táborský hřbet - geomorfologický okrsek na jihovýchodě Kozákovského hřbetu
Táborský kraj - historické správní území
Táborský svaz - politická, náboženská a vojenská strana v době husitství

Související články 
 Tábor (rozcestník)
 Táborská